Велихан Арсенович Алахвердиев (12 февраля 1977; Махачкала, Дагестанская ССР, РСФСР, СССР) — российский борец вольного стиля, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы, бронзовый призёр Кубка мира, серебряный призёр Игр доброй воли. Мастер спорта России международного класса по вольной борьбе.

Биография 
Родился в семье двукратного чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира и Олимпийских игр Арсена Алахвердиева. 

Борьбой начал заниматься с 1986 года. Выступал за СДЮШОР «Динамо» Махачкала и ЦСКА Москва. Тренировался под руководством отца Арсена Алахвердиева.

В 1995 году стал чемпионом Европы среди юниоров. В следующем году выиграл чемпионат России и стал бронзовым призёром чемпионата мира среди студентов. Через год стал чемпионом мира среди военнослужащих и во второй раз выиграл чемпионский титул на первенстве Европы среди юниоров. В 1998 году стал серебряным призёром Игр доброй воли и бронзовым призёром чемпионата Европы среди взрослых. В том же году дебютировал на чемпионате мира среди взрослых, где занял седьмое место. В следующем году на европейском первенстве поднялся ступенькой выше. В 2000 году в финале чемпионата России вел в счёте, но получил травму плеча и снялся с соревнований, заняв второе место. Травма оказалась настолько серьезной, что Велихан Алахвердиев вынужден был завершить спортивную карьеру в возрасте 23 лет.

Личная жизнь 
В 1994 году окончил махачкалинскую школу № 1. В 2000 году окончил Московский институт экономики, менеджмента и права.

Спортивные результаты на международных соревнованиях

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Кубки мира

Иные соревнования

Молодёжные турниры

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте infosport.ru 
 Канаев, М. СПОРТИВНАЯ СЛАВА ДАГЕСТАНА. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с. 

Чемпионы России по вольной борьбе